

Населені пункти та їхні частини
 Заставе — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заставе — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — село в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Заставе — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Заставе — частина міста Белжице в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Заставе — частина міста Красностав у Красноставському повіті Люблінського воєводства
 Заставе — частина міста Седліще в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Заставе — частина села Дрогічани в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — частина села Харлеюв у гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — частина села Целіни в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заставе — частина села Недосьпелін у гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заставе — частина села Пшиборув у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заставе — частина села Кашув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заставе — частина села Камйонна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заставе — частина села Окулиці в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заставе — частина села Чеканув у гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Заставе — частина села Пшисталовіце-Мале в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Заставе — частина села Дзежби-Влосцянські в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Заставе — частина села Казімерув у гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Заставе — частина села Подбоже в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Котова-Воля в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Ясениця-Росельна в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Сокольники в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Дульча-Мала в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Заміхів (Замехув) у гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Руда в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Добринін у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Пшендзель у гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Заставе — частина села Руда-Стравчинська в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Бебельно-Весь у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Стравчинек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Соснічани в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Більча в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Біньонткі в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заставе — частина села Суханувко в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Заставе — колонія в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Заставне

Примітки